The One –  album Eltona Johna (1992)
 The One –  album Anety Sablik (2014)
 The One – album Siergieja Łazariewa (2018)
 „The One” – singel zespołu Backstreet Boys (2000)
 „The One” – singel zespołu Foo Fighters (2002)
 „The One” – singel Shakiry (2002)
 „The One” – singel Kylie Minogue (2008)
 „The One” – singel Anety Sablik (2014)
 „The One” – singel Rea Garveya i Vize (2020)
 The One – DVD Michaela Jacksona (2004)